Gløersen är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Gløersen (född 1986), norsk längdskidåkare
 Andreas Tanberg Gløersen (1836–1904), norsk forstmästare
 Jacob Gløersen (1852–1912), norsk konstnär
 Kristian Gløersen (1838–1916), norsk författare

Norska efternamn